Bad Moon Rising може значити:
 Bad Moon Rising (пісня) — пісня гурту Creedence Clearwater Revival, випущена 1969 року.
 Bad Moon Rising (альбом) — альбом гурту Sonic Youth, випущений 1985 року.